Casa Quemada kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Casa Quemada, Santa Bárbara, 
 Casa Quemada, Cortés,

Mexiko 

 El Canjoy, ort, Hidalgo, San Bartolo Tutotepec, 
 Casa Quemada, Veracruz, Cosautlán de Carvajal, 
 Casa Quemada, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar